

Cinema 
Fall from Grace – film del 1990 diretto da Karen Arthur

Letteratura 
Il giardino del diavolo (Fall from Grace) – romanzo di Victor Canning del 1980

Musica 
Fall from Grace – gruppo musicale alternative rock statunitense
Fall from Grace – album dei Death Angel del 1990
Fall from Grace – album degli Infernal del 2010